Saint Patient, évêque de Metz au .
 Saint Patient, évêque de Lyon au .